АОЛ или AOL — America Online, англ. — Америка Онлайн — крупнейший американский интернет-провайдер
 АОЛ — Армия освобождения Лесото
 НАОЛ — Народная армия освобождения Лаоса
 АОЛ — атмосферная оптическая линия
 АОЛП — атмосферная оптическая линия передачи
 АОЛС — атмосферная оптическая линия связи